Wakaba Higuchi (jap. , Higuchi, Wakaba; * 2. Januar 2001 in Tokio) ist eine japanische Eiskunstläuferin, die im Einzellauf startet.

Higuchi gewann 2018 bei der Weltmeisterschaft in Mailand bei ihrer zweiten Teilnahme an Weltmeisterschaften die Silbermedaille. Dies verdankte sie vor allem ihrer starken Kürleistung zu Skyfall, durch die sie nach dem achten Platz im Kurzprogramm noch sechs Plätze gutmachen konnte.

Ergebnisse

Weblinks 

 

Eiskunstläufer (Japan)
Olympiateilnehmer (Japan)
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2022
Japaner
Geboren 2001
Frau